Matthias Withoos - Nederlands kunstschilder (1627-1703)
 Johannes Withoos - Nederlands kunstschilder (1648 - ca. 1688)
 Pieter Withoos - Nederlands kunstschilder (1654-1693)
 Alida Withoos - Nederlands kunstschilder (ca. 1661-1730)
 Maria Withoos - Nederlands kunstschilder (1663 - na 1699)
 Frans Withoos - Nederlands kunstschilder (1665-1705)